Barceloneta – dzielnica Barcelony
 Barceloneta – stacja metra w Barcelonie
 Barceloneta – plaża w Barcelonie

2 miejscowości w Hiszpanii:
 La Barceloneta – miejscowość w Katalonii, w prowincji Girona, w comarce Gironès, w gminie Fornells de la Selva
 La Barceloneta – miejscowość w Katalonii, w prowincji Lleida, w comarce Alt Urgell, w gminie La Vansa i Fórnols

Miejscowości w Portoryko:
 Barceloneta – miejscowość w gminie Barceloneta

Gminy w Portoryko:
 gmina Barceloneta (ang. Barceloneta Municipio) w Portoryko